

Geografia 
 El Salvador
 San Bartolomé Perulapía – comune nel dipartimento di Cuscatlán
 Guatemala
 San Bartolomé Jocotenango – comune nel dipartimento di Quiché
 Messico
 San Bartolomé Ayautla – comune nello stato di Oaxaca
 San Bartolomé Loxicha – comune nello stato di Oaxaca
 San Bartolomé Quialana – comune nello stato di Oaxaca
 San Bartolomé Yucuañe – comune nello stato di Oaxaca
 San Bartolomé Zoogocho – comune nello stato di Oaxaca
 Perù
 Distretto di San Bartolomé – distretto della provincia di Huarochirí nella regione di Lima
 Spagna
 San Bartolomé – comune nella comunità autonoma delle Canarie
 San Bartolomé de Pinares – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 San Bartolomé de Tirajana – comune nella comunità autonoma delle Canarie

Pagine correlate 
 San Bartolomeo (disambigua)